Квалификация на женский волейбольный турнир Игр XXX Олимпиады в Лондоне проходила с 27 августа 2011 по 27 мая 2012 года. 

В проводимых Международной федерацией волейбола и её региональными конфедерациями отборочных турнирах были определены 11 участников Олимпийских игр. Сборная Великобритании, представляющая страну-организатора Игр, не участвовала в квалификационных соревнованиях.

По традиции первые три путёвки на олимпийский турнир были разыграны на Кубке мира в Японии. Следующим этапом отбора являлись четыре континентальных квалификационных турнира, победители которых также стали участниками Олимпиады. Завершился процесс квалификации совмещённым турниром Международной федерации волейбола и Азиатской конфедерации волейбола (AVC), где были разыграны оставшиеся четыре путёвки в Лондон-2012.

Квалифицированные команды

Кубок мира

Африканский олимпийский квалификационный турнир

Европейский олимпийский квалификационный турнир

Предварительный раунд

Предквалификационный раунд

Группа 1

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал

Группа 2

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал

Группа 3

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал 

Три победителя предквалификационного раунда (, , ) вышли в финальный европейский квалификационный турнир, который прошёл в Анкаре и где также играли:  (организатор), , ,  (по итогам чемпионата Европы) и  (лучший результат среди команд, занявших вторые места в предквалификационном раунде).

Финальный раунд

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Индивидуальные призы

Североамериканский олимпийский квалификационный турнир

Группа A

Группа B

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Индивидуальные призы

Южноамериканский олимпийский квалификационный турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Финалы

Индивидуальные призы

Мировой олимпийский квалификационный турнир 
В рамках мирового турнира проводится Азиатский квалификационный турнир. Участниками соревнований являются восемь команд:  (организатор), , ,  (по итогам чемпионата Азии-2011) и сборные, не сумевшие отобраться на Олимпиаду по результатам континентальных турниров и занимающие наиболее высокое место в рейтинге Международной федерации волейбола среди команд своего региона: от Европы —  (6-е место) и  (7-е), от региона NORCECA —  (10-е). Последнюю, восьмую, вакансию должен был заполнить представитель Африки или Южной Америки. После отказа сборной Кении (15-е место в рейтинге) право играть в мировом квалификационном турнире получила сборная Перу (17-е).  

Тройка призёров мирового квалификационного турнира и лучшая среди не попавших в призёры азиатских команд стали обладателями путёвок на Олимпийские игры.

Турнирная таблица

Результаты

Индивидуальные призы

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте Игр  
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
Волейбол на летних Олимпийских играх 2012
2011 год в волейболе
2012 год в волейболе